

Калтаси — село, центр Калтасинського району, Башкортостан
 Калтаси — присілок, Караідельський район, Башкортостан